

Presentación Previa 
La pareja formada por Lukáš DlouhýGilles Müller son los campeones defensores. No pudieron defender su título al caer derrotados en primera ronda.

La pareja ucraniana Illya Marchenko y  Sergiy Stakhovsky son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Ričardas Berankis y Franko Škugor.

Cabeza de serie 

  Dustin Brown /  Philipp Marx ''(Cuartos de final)

<li> Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Semifinales)
<li>

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Orléans 2013